Piëch steht für:
 Piëch Automotive, 2016 gegründetes Schweizer Automobilunternehmen von Anton Piëch (Sohn von Ferdinand Piëch) und Rea Stark Rajcic
 Piëch Mark Zero, 2019 von vorgestellter Elektro-Sportwagen von Piëch Automotive mit für 2022 angekündigter Markteinführung

Piëch oder Piech ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Piëch (1894–1952), österreichischer Rechtsanwalt und Unternehmer
 Arkadiusz Piech (* 1985), polnischer Fußballspieler
 Ferdinand Piëch (1937–2019), österreichischer Ingenieur und Unternehmer, Sohn des Anton
 Louise Piëch (1904–1999), österreichische Unternehmerin
 Kirsten Piëch (* 1962), deutsche Autorin
 Ursula Piëch (* 1956), österreichische Wirtschaftsmanagerin (ehem. VW-Aufsichtsrätin)
 Anton Piëch (Enkel),  österreichischer, in der Schweiz lebender und wirkender Unternehmer, Sohn von Ferdinand Piëch und Marlene Porsche